Władimir Tkaczow (ur. 1993), rosyjski hokeista
 Władimir Tkaczow (ur. 1995), rosyjski hokeista